Ock (rijeka u Devonu, Engleska) (rijeka Okement)
Ock (rijeka u Oxfordshireu, Engleska)
Ock (rijeka u Surreyu, Engleska)